Jméno a příjmení Jaroslav Šedivý má více nositelů:

 Jaroslav Šedivý (1929–2023) – český politik a diplomat
 Jaroslav Erno Šedivý (Erno Šedivý; * 1947) – český bubeník
 Jaroslav Šedivý (matematik) (1934–1988) – český promovaný pedagog a matematik